Hedgehog (engl. Igel) ist der Name: 

 eines Proteins, das im nach ihm benannten Hedgehog-Signalweg wirkt.
 von Grabhügeln aus dem Neolithikum, siehe Hügelgrab und West Kennet Long Barrow
 einer U-Boot-Abwehrwaffe, siehe Hedgehog (Granatwaffe)
 einer Videospielfigur, Namens Sonic the Hedgehog
 einer Insel vor der Ostküste des Viktorialands in der Antarktis, siehe Hedgehog Island

Siehe auch:
 Ron Jeremy, Spitzname The Hedgehog